Pesca ima više značenja:
 Pesca, Alessandria
 Pesca, Frosinone